Иоханнес (Йоханнес) ван дер Бент (; ок. 1650 год, Амстердам —  1690 год, там же) — голландский живописец Золотого века Нидерландов.

Учился сначала у Питера Вауэрмана, а затем у ван де Вельде; перенял не только рисунок и колорит, но и саму манеру этих художников.

Писал пейзажи и картины в стиле жанровой живописи. Не будучи женат, он жил весьма скромно, снимая за умеренную плату квартиру, стол и всё необходимое. Хозяин похитил у него 4 тысячи флоринов, собранные трудами и экономией. Эту потерю ван дер Бент мог бы вернуть своим искусством, но не сумел её перенести и умер с горя. Также причиной его смерти в сорокалетнем возрасте называли туберкулёз.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 222 (Вандербентъ, Iоаннъ).

Художники Нидерландов